Hans Meiser ist der Name folgender Personen:

* Hans Meiser (Bischof) (1881–1956), deutscher evangelischer Theologe und erster bayerischer Landesbischof
 Hans Meiser (Moderator) (* 1946), deutscher Fernsehmoderator
 Hans Christian Meiser (* 1957), deutscher Journalist, Moderator, Übersetzer und Publizist

Hans Meiser bezeichnet:
 Hans Meiser (Talkshow), deutsche Talkshow